O termo configuração pode se referir a:

 Configuração de instalação
 Configuração eletrônica
 Em software, configure é uma saída do Autotools e utilizada para detectar a configuração so sistema. Ele é referido como "./configure" no Unix.

Desambiguação